Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa
 Escola Médico-Cirúrgica do Porto
 Colégio Médico de Goa

Desambiguações de ciências